

Geografia
 Almami Moreira, propr. Almami Samori da Silva Moreira (1978) – ex calciatore guineense con cittadinanza portoghese
 Aral Moreira – comune del Brasile nello Stato del Mato Grosso do Sul
 Delfim Moreira – comune del Brasile nello Stato del Minas Gerais
 Godoy Moreira – comune del Brasile nello Stato del Paraná
 Moreira de Cónegos è una freguesia (frazione) del concelho (comune) di Guimarães in Portogallo
 Moreira Sales – comune del Brasile nello Stato del Paraná

Persone
 Afonso Augusto Moreira Pena (1847-1909) – avvocato e politico brasiliano
 Airto Moreira (1941) – percussionista jazz brasiliano
 Alfredo Moreira (1938) – ex calciatore portoghese, di ruolo difensore
 André Moreira (1995) – calciatore portoghese, di ruolo portiere
 André Luiz Moreira (1974) – ex calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Aníbal Moreira (1966) – ex cestista e allenatore di pallacanestro angolano con cittadinanza portoghese
 António Leal Moreira (1758-1819) – compositore portoghese
 Arthur Moreira-Lima (1940) – pianista brasiliano
 Augusto César Moreira, propr. Augusto César dos Santos Moreira, noto semplicemente come Augusto César (1992) – calciatore brasiliano,
 Aymoré Moreira (1912-1998) – allenatore di calcio e calciatore brasiliano
 Bernardo Valentim Moreira de Sá (1853-1924) – violinista, musicologo, direttore d'orchestra e concertista portoghese
 Bruno Moreira, propr. Bruno Daniel Pereira Castro Moreira (1987) – calciatore portoghese
 Bruno Miguel Moreira de Sousa, meglio noto come Bruno Miguel (1982) – calciatore portoghese
 Cândido Alves Moreira da Costa, meglio conosciuto come Cândido Costa (1981) – calciatore portoghese, di ruolo difensore
 Carlos Alberto de Pinho Moreira Azevedo (1953) – vescovo cattolico portoghese
 Carlos Gabriel Moreira de Oliveira, noto semplicemente come Carlos Gabriel o con lo pseudonimo Hulk (1999) – calciatore brasiliano
 Cassiano Dias Moreira (1999) – calciatore brasiliano
 Clayton de Sousa Moreira (1988) – calciatore lussemburghese di origini capoverdiane, di ruolo difensore
 Dalton Moreira Neto (1990) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore 
 David Luiz Moreira Marinho, noto semplicemente come David Luiz (1987) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Delfim Moreira (1868-1920) – avvocato e politico brasiliano
 Diogo Moreira (2004) – pilota motociclistico brasiliano
 Fábio Emanuel Moreira Silva, meglio conosciuto come Fábio (1985) – calciatore portoghese naturalizzato capoverdiano, di ruolo centrocampista
 Facundo Moreira, propr. Maximiliano Facundo Moreira Burgos (1989) – calciatore uruguaiano
 Fatima Moreira de Melo (1978) – hockeista su prato olandese
 Francisco Moreira (1915-1991) – calciatore portoghese, di ruolo centrocampista
 Francisco Moreira Silva Rebelo (1947) – ex calciatore portoghese, di ruolo difensore
 Gilson Matos Moreira (1961) – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Guilherme Rodrigues Moreira, meglio noto come Moreira (1987) – calciatore brasiliano
 Jansen José Moreira, meglio noto come Jansen (1927) – ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Jeferson Moreira (1965) – cavaliere brasiliano
 João Moreira (1986) – calciatore portoghese, di ruolo attaccante
 João Moreira Salles (1962) – regista brasiliano
 Jonathan Cícero Moreira (1986) – calciatore brasiliano, con passaporto italiano, di ruolo difensore o centrocampista
 Jorge Moreira (1990) – calciatore paraguaiano, di ruolo difensore
 José Hermes Moreira (1958) – ex calciatore uruguaiano, di ruolo difensore
 José Vitor Moreira Semedo (1985) – calciatore portoghese, di ruolo difensore
 Juliana Moreira (1982) – modella e showgirl brasiliana naturalizzata italiana
 Júnior César Moreira da Cunha noto semplicemente come Juninho (1985) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Kevin Moreira, propr. Kevin Ezequiel Moreira Parrabichine (1997)  calciatore uruguaiano
 Lucas Moreira Neves (1925-2002) – cardinale, arcivescovo cattolico e teologo brasiliano
  Leandro Moreira Chimango, noto come Chimanguinho (1986) – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano
 Leonel Moreira (1990) – calciatore costaricano, di ruolo portiere
 Ligger Moreira Malaquias, meglio noto come Ligger (1988) – calciatore brasiliano
 Maicon de Silva Moreira (1993) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Marcelo Moreira, noto in Brasile con lo pseudonimo Vereia (1978) – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano
 Moraes Moreira (1947) – cantante, compositore e musicista brasiliano
 Paulo Sérgio Moreira Gonçalves, noto semplicemente come Paulo Sérgio (1984) – calciatore portoghese, di ruolo attaccante
 Ramón Osni Moreira Lage, meglio noto come Ramón (1988)– calciatore brasiliano
 Raul Moreira (1934-2007) – calciatore portoghese, di ruolo difensore
 Ricardo Javier Perdomo Moreira (1960) – ex calciatore uruguaiano, di ruolo centrocampista
 Roberto de Assis Moreira, noto come Assis (1971) – procuratore sportivo ed ex calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Rodrigo Moreira (1996) – calciatore argentino, di ruolo difensore
 Ronaldo de Assis Moreira, meglio noto come Ronaldinho (1980) – ex calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista o attaccante
 Sara Moreira (1985) – mezzofondista e siepista portoghese
 Steven Moreira (1994) – calciatore francese, di ruolo difensore
 Valdeir Celso Moreira, detto Valdeir (1967) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Víctor Moreira (1982) – calciatore andorrano con cittadinanza portoghese, di ruolo centrocampista
 Yanick Moreira (1991) – cestista angolano
 Yefferson Moreira (1991) – calciatore uruguaiano, difensore
 Zezé Moreira (1917-1998) – calciatore e allenatore di calcio brasiliano

Altro
 Juan Moreira – cortometraggio muto del 1913 diretto da Mario Gallo

Pagine correlate
 Juan Moreira
 Pedro Moreira